East Loch Tarbert kan syfta på följande platser i Storbritannien:

 East Loch Tarbert, Eilean Siar, Skottland, 
 East Loch Tarbert, Argyll and Bute, Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar